Gretenberg ist der Name von:

 Gretenberg (Sauerland), (514 m), Berg im Sauerland bei Brilon im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Gretenberg (Sehnde), Ortsteil von Sehnde in der Region Hannover, Niedersachsen
 Gretenberg (Spessart), (283 m), Berg im Spessart bei Mömbris im Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Gretenberg (Wingst), (63 m), Berg in der Wingst bei Wingst im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen

Siehe auch:
 Naturschutzgebiet Gretenberg